Ромарик Рогомбе Дага (; 25 ноября 1990, Либревиль, Габон) — габонский футболист, нападающий сборной Габона.

Клубная карьера 
Ромарик начал карьеру в габонском клубе «Мангаспорт». Вскоре перешёл в клуб «Вита» из ДР Конго.

В начале 2013 года Рогомбе на правах аренды присоединился к «Этуаль Фрежюс Сен-Рафаэль», выступавшему в Лиге 3 Франции. Дебют в новом клубе пришёлся на домашнюю встречу с «Шербуром». За 10 матчей во Франции габонец не сумел отметиться ни одним забитым мячом и возвратился в «Виту». В январе 2014 года Ромарик перешёл в «Леопардс».

Карьера в сборной 
Рогомбе с 2012 года привлекается к играм сборной Габона. Он был включен в состав на Кубок африканских наций 2015.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Габона
Игроки сборной Габона по футболу
Игроки ФК «Мангаспорт»
Игроки ФК «Вита» Киншаса
Игроки ФК «Фрежюс-Сен-Рафаэль»
Игроки ФК «Леопардс» Долизи
Игроки ФК «Примейру де Агошту»